Же́лсон Тава́реш Ферна́ндеш (; ) — швейцарский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Карьера

Клубная 
С 1995 года обучался футболу в школе «Сьона», дебютировал на взрослом уровне в сезоне 2002/03. С этим клубом он выиграл только один трофей — Кубок Швейцарии в сезоне 2005/06.

14 июля 2007 года был куплен английским клубом «Манчестер Сити», при этом главный тренер «горожан» Свен-Ёран Эрикссон назвал его лучшим молодым игроком Швейцарии, а цена перехода оказалась второй по величине в истории швейцарской Супер Лиги (около £4 200 000).

Будучи недовольным тем, что он не попадает в основной состав, 9 июля перешёл во французский «Сент-Этьен» за неразглашаемую сумму, подписав контракт сроком на два года. Арендовался клубами «Кьево», «Лестер Сити», «Удинезе».

4 июля 2012 года подписал контракт с лиссабонским «Спортингом». 21 декабря 2012 года был арендован «Сьоном» до конца сезона 2013/2014.

27 июня 2013 года Фернандеш перешёл в немецкий «Фрайбург».

1 августа 2014 года Желсон перешёл в «Ренн».

В июне 2017 года Фернандеш подписал двухлетний контракт с франкфуртским «Айнтрахтом».

В сборной 
Желсон был капитаном молодёжной сборной Швейцарии. За главную сборную страны дебютировал 22 августа 2007 года матчем против Нидерландов. Провёл все три матча своей сборной на домашнем Евро-2008. Первый гол на международном уровне забил 28 марта 2009 года, поразив головой после навеса с углового ворота сборной Молдавии в рамках отборочных игр к чемпионату мира 2010 года, куда его сборная в итоге попала. Вторым для него стал гол в ворота сборной Испании на том чемпионате мира, оказавшийся единственным в матче и единственным для швейцарцев на том турнире.

Владеет пятью языками.

Личная жизнь 
Двоюродные братья Желсона (Кабрал и Эдимилсон Фернандеш) — также профессиональные футболисты.

Достижения 
 «Сьон»
 Бронзовый призёр чемпионата Швейцарии: 2006/07
 Обладатель Кубка Швейцарии: 2005/06

Статистика 
 на 31 мая 2019 года

Примечания 

Футболисты Швейцарии
Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Сьон»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне